О̀рбелос (, новогръцко произношение Орвилос, ) е планина на Балканския полуостров, споменавана в текстове от Античността и ранното Средновековие. Идентификацията на планината в наши дни е спорна. Може да се отнася за:

 Беласица
 Боздаг
 Осоговска планина
 Пирин
 Рила
 Славянка
 и други планини в днешна Югозападна България.

Балканологът Ами Буе приема Орбелус за старо име на Осоговска планина. Орвилос е съвременното име на планината Славянка (Алиботуш) в днешна Гърция. В България специалистите приемат Орбелус като антично име на Пирин или Беласица.

Връх Орбел на Антарктическия полуостров е наименуван на Орбел, „древното тракийско име на група планини в Югозападна България“.

Бележки 

География на Древна Македония